Europamästerskapet i landhockey för herrar 2005 var den tionde upplagan av Europamästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Leipzig i Tyskland och vanns av Spanien. Till denna säsongen gjordes turneringen om att innefatta åtta lag istället för tidigare tolv. Mästerskapet delades även upp i divisioner där de två sämst placerades flyttades ner.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Todor66.com. Arkiverad 6 december 2017.

2005
Sportevenemang i Leipzig
2005 i Tyskland
Sportåret 2005
Landhockey i Tyskland
Internationella sportevenemang i Tyskland